Buna steht für:

 Buna (Adriatisches Meer) (serbisch: Bojana), ein Fluss zwischen Albanien und Montenegro
 Buna (Herzegowina), ein Ort in der Herzegowina
 Buna (Kautschuk), ein synthetischer Kautschuk der Firma I.G. Farben 
 Buna (Kenia), eine Stadt in Kenia
 Buna (Neretva), ein Fluss in der Herzegowina
 Buna (Papua-Neuguinea), ein Ort in Papua-Neuguinea
 Buna (Sprache), eine Sprache in Papua-Neuguinea
 Buna (Texas), eine Stadt in Texas
 Buna-Werke, ein Industriekombinat zur Herstellung des synthetischen Kautschuks 
 ቡና, bunaa äthiopisch für Kaffeebohne
 Buna (Volta), ein Fluss in Ghana

BuNA steht für:

 Butadien-Kautschuk, Butadien katalysiert durch Natrium, gehört zu den Elastomeren

BUNA